Die Open Féminin de Marseille 2015 waren ein Tennisturnier der Damen in Marseille in Frankreich. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 1. bis 7. Juni 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Marseille